FXI steht für:
 Air Iceland Connect, ehemalige isländische Fluggesellschaft

F.XI steht für:
 Fokker F.XI, niederländisches Verkehrsflugzeug

Siehe auch:
 F11

Abkürzung